Eddie Nketiah – calciatore inglese
 Gabby Nsiah Nketiah – politico ghanese